Латрониа́н () — мужское имя латинского происхождения. Известные носители:

 Домиций Латрониан () — римский политический деятель первой половины IV века.
 Латрониан  (? — 385 год) — испанский  христианский писатель, поэт.